Zhao, l'un des États de la période des royaumes combattants

Patronyme 

 Zhao Feiyan (43-1 ), impératrice chinoise
 Zhao Gao, fonctionnaire de la dynastie Qin
 Zhao Jingbiao (1995-), coureur cycliste chinois
 Zhao Jingshen (1902-1985), écrivain et traducteur chinois
Zhao Shunxin (1979-), judokate chinoise
Zhao Xiaojing (1995-), pongiste chinoise
Zhao Zhiqing (1997-), biathlète chinoise
 Chloé Zhao (1982-), réalisatrice chinoise
 Jani Zhao (1992-), actrice portugaise

Homonymie de patronyme